Сан Исидро Лабрадор има више значења:

 Сан Исидро Лабрадор (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро Лабрадор (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро Лабрадор, Теопуско (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро Лабрадор (Сан Педро Јелоистлавака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро Лабрадор (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро Лабрадор (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро Лабрадор (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику